Dothan peut faire référence à :
 Dothan un nom de code d'un microprocesseur de marque Intel,
 Dothan, une ville dans le sud-est de l'état de l'Alabama,
 Dothan, une ville antique en Israël.

Homonymie de toponyme